Оризари е село в Южна България. То се намира в община Родопи, област Пловдив.

География 
Селото се намира на десния бряг на р. Марица, на 5 км западно от Пловдив. Землището е равно и подходящо за оризища, но местните жители твърдят, че такива сега не знаят да има. През 19 век тук се е сяло ориз, макар че в последно време каналите са занемарени и вода от р. Въча не идва, но подпочвената вода е на 4 – 5 метра и е лесно за напояване с моторни помпи. Тук в землището могат да се отглеждат много доходни култури: лозя, овощни градини, дюли, ябълки, круши, сливи, праскови и кайсии, домати, краставици, пипер, ягоди, дини, пъпеши и други зеленчуци.

Население 
Численост на населението според преброяванията през годините:

Етнически състав 
Преброяване на населението през 2011 г.

Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г.:

Културни и природни забележителности 
 Църква;
 Стадион и Спортна база на Европейски колеж;
 Военен самолет

Редовни събития 
 2 юни – Традиционен народен събор

Галерия

Литература 
 Илия Зоински, „Оризари Пловдивско“, Пловдив, 2006

Източници

Външни препратки 

Села в област Пловдив
Населени места в община Родопи